Carson Soucy (né le 27 juillet 1994 à Viking dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2011-2012 || Saints de Spruce Grove || LHJA || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Saints de Spruce Grove || AJHL || 35 || 5 || 10 || 15 || 71 || 16 || 1 || 1 || 2 || 30
|-
| 2013-2014 || Université de Minnesota-Duluth || NCHC || 34 || 0 || 6 || 6 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Université de Minnesota-Duluth || NCHC || 40 || 6 || 8 || 14 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Université de Minnesota-Duluth || NCHC || 38 || 3 || 9 || 12 || 61 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Université de Minnesota-Duluth || NCHC || 35 || 3 || 12 || 15 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wild de l'Iowa || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wild de l'Iowa || LAH || 67 || 1 || 14 || 15 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Wild de l'Iowa || LAH || 66 || 5 || 15 || 20 || 71 || 11 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2019-2020 || Wild du Minnesota || LNH || 55 || 7 || 7 || 14 || 18 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Wild du Minnesota || LNH || 50 || 1 || 16 || 17 || 51 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH || 64 || 10 || 11 || 21 || 47 || - || - || - || - || -

| 172 || 18 || 34 || 52 || 118 || 12 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en juillet 1994
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Kraken de Seattle